Jméno a příjmení František Pecháček má více nositelů:

 František Pecháček (politik) (1891–???) – československý politik, poslanec KSČ
 František Pecháček (komunální politik) (1815–1888) – komunální politik a purkmistr v Plzni v 19. století
 František Pecháček (fotbalista) – český fotbalista
 František Pecháček (gymnasta) (1896–1944) – český gymnasta, účastník LOH 1920, sokolský odbojář, popraven nacisty
 František Pecháček (herec) – český herec (seriál Pojišťovna štěstí)
 František Martin Pecháček (1763–1816) – český hudební skladatel a houslista
 Franz Xaver Pecháček (1793–1840) – rakousko-německý houslista českého původu (syn předešlého)